Abdul-Jabbar ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Khalil Abdul-Jabbar (1921–1976), saudischer Diplomat
 Kareem Abdul-Jabbar (* 1947 als Ferdinand Lewis Alcindor Jr.), US-amerikanischer Basketballspieler